Crabbia ima više značenja:
 Crabbia, Novara
 Crabbia, Vercelli